Народна странка је име које носи или је носило више политичких организација:

савремене:
 Народна странка (Црна Гора), странка која делује од 1990. године у Црној Гори.
 Аустријска народна странка, странка која делује од 1945. у Аустрији.
 Пакистанска народна странка, странка која делује од 1967. у Пакистану.
 Европска народна странка, европска политичка странка која делује од 1976.
 Хрватска народна странка — либерални демократи, странка која делује од 1990. у Хрватској.
 Српска народна странка (Хрватска), странка која делује од 1991. у Хрватској.
 Народна странка (Вук Јеремић), политичка странка која под тим именом делује од 2017.
 Народна странка (Република Српска), политичка странка која делује од 2017.

историјске:
 Народна странка (Хрватска), странка која делује од 1841. у Хрватској.
 Народна странка (Далмација), странка која делује од 1861. у Далмацији.
 Српска народна странка (Приморје), странка која делује од 1879. у Далмацији.
 Народна странка (Краљевина Србија), странка која делује од 1904. године у Краљевини Србији.
 Народна странка (Краљевина Црна Гора), странка која делује од 1906. године у Књажевини и Краљевини Црној Гори.
 Права народна странка, странка која је деловала у Кнежевини и Краљевини Црној Гори.
 Велика Немачка народна странка, странка која је деловала од 1920. до 1933. у Аустрији.
 Српска народна странка (Црна Гора), странка која делује од 1997. до 2009. коју предводи Андрија Мандић.
 Народна странка Милана Парошког

Види још 
 Народна партија (вишезначна одредница)